FLRT2 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 14-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 660 амінокислот, а молекулярна маса — 74 049.

Кодований геном білок за функцією належить до білків розвитку. 
Задіяний у такому біологічному процесі, як клітинна адгезія. 
Локалізований у клітинній мембрані, мембрані, клітинних контактах, позаклітинному матриксі, ендоплазматичному ретикулумі, мікросомах, синапсах, .
Також секретований назовні.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 14

Некатегоризовані білки